

Miejscowości na Białorusi
 Bogudzięki – wieś w rejonie grodzieńskim
 Bogudzięki – wieś w rejonie nowogródzkim
 Bogudzięki – dawny majątek w rejonie świsłockim
Bogudzięki – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce.
Bogudzięki – część wsi Orce na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.

Miejscowości na Litwie
 Bogudzięki – opuszczony folwark w rejonie wileńskim